wymienialność między walutą krajową i obcą
 wymienialność waluty na złoto